Brabeți se poate referi la:
 Localități din România:
 Brabeți, Argeș
 Brabeți, Dolj